Брандис:

Населені пункти 

 Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав — місто в районі Праги, на сході Центральночеського краю, Чехія
 Брандис-над-Орлицею — місто в області Усті-над-Орлицею, Чехія

Прізвища 

 Брандис Анатолій Якович (* 1923 — † 1988) — учасник Великої Вітчизняної війни, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант авіації
 Казімеж Брандис (* 1916 — † 2000) — польський письменник
 Брандис Маріан (* 1912 — † 1998) — польський прозаїк, журналіст і перекладач, брат Казимира Брандиса

Посилання 
 
Прізвища